Алексе́й Литви́нов: Литвинов, Алексей Александрович (род. 1944) — советский актёр.
 Литвинов, Алексей Евгеньевич (род. 1959) — советский легкоатлет.
 Литвинов, Алексей Игоревич (1954—2015) — советский и украинский артист балета и балетмейстер.